

Sigle 
 Data processing - Elaborazione dati
 Decreto presidenziale
 Deep Purple – gruppo musicale heavy metal
 Degree of Polymerization, ovvero grado di polimerizzazione
 Democratic Party – Partito Democratico, partito politico statunitense
 Democratici Popolari – partito politico in Valle d'Aosta, costola sinistra negli anni settanta della Democrazia Cristiana
 Democrazia Proletaria – partito politico italiano
 Demokrat Parti – partito politico turco
 Demokrat Parti – partito politico turco
 Demokratesch Partei – partito politico lussemburghese
 Deutsche Partei – partito politico tedesco
 Deutsche Post
 Deutsche Post der DDR
 Determiner phrase – sintagma determinante
 DisplayPort – interfaccia video digitale
 Doppia Penetrazione – Doppia Penetrazione  (Pornografia)
 Dual processor
 Dye Penetrant – liquido penetrante usato nei controlli non distruttivi
 Degtjarëv Pechotnyj – nome alternativo della Pulemët Degtjarëva Pechotnyj, mitragliatrice leggera dell'Armata Rossa
 Dynamic Positioning – sistema di posizionamento dinamico utilizzato per il posizionamento delle navi principalmente nell'ambito offshore

Codici 
 DP – codice vettore IATA di First Choice Airways

Sport 
 DP – nelle statistiche del baseball e del softball, doppi giochi (double plays)
 DP – nelle statistiche del softball, giocatore designato (designated player)